Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Katarina Srebotnik che ha battuto in finale 6–3, 6–1  Rita Kuti-Kis.

Teste di serie

  Anke Huber (secondo turno)
  Sarah Pitkowski (secondo turno)
  Anne Kremer (quarti di finale)
  Elena Wagner (secondo turno)

 Silvija Talaja (quarti di finale) 
 Ol'ga Barabanščikova (primo turno) 
 Laura Golarsa (primo turno) 
 Seda Noorlander (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1999